Gallura ist der Name folgender Gebiete:

 Gallura (Region), eine nördliche Region Sardiniens
 Gallura (Judikat), eines der sardischen Judikate des Mittelalters